Otaki puede referirse a:

Lugares
Otaki,  un pueblo de Nueva Zelanda;
Río Otaki, un río en Nueva Zelanda;
Ōtaki, un pueblo de la prefectura de Chiba, Japón;
Ōtaki, una antigua villa de la prefectura de Saitama, Japón;
Ōtaki, una antigua villa de Hokkaidō, Japón;
Ōtaki, una villa de la prefectura de Nagano Japón;
Otaki,  un antiguo asentamiento en el condado de Butte, California, EE.UU.

Barcos
Otaki, un velero;
SS Otaki,  un barco hundido en 1917;
MV Otaki, un barco desguazado en 1978.